Ставицкая — женская форма фамилии Ставицкий.

 Ставицкая, Леся Алексеевна (1962—2010) — украинский филолог, лингвист.
 Ставицкая, Мария Ивановна (род. 1997) — российская фигуристка-одиночница. Ставицкая, Анна Эдвардовна (род. 1972) - российский адвокат

 См. также 
 Ставицкий